Sankt Radegund bzw. Heilige Radegund steht für:
* Radegunde von Thüringen (um 520–587), fränkische Königin (Gedenktag 13. August)
 Radegund von Chelles, genannt kleine heilige Bathilbe († um 680), wurde als Waise von der Frankenkönigin Balthild adoptiert (Gedenktag: 29. Januar)

 Kirchen der hl. Radegund von Thüringen, siehe Radegundiskirche
 Monastero di Santa Radegonda (Mailand), ehemaliges Kloster der Benediktiner-Observanten (2. H. 7. Jh.–1799)
Selige Radegund:
 Radegund von Wellenburg († um 1290), Wohltäterin (Gedenktag: 18. Juli)

Sankt Radegund oder St. Radegund ist der Name folgender geographischer Objekte:
 St. Radegund, Gemeinde in Oberösterreich
 Sankt Radegund bei Graz, Gemeinde in der Steiermark

Siehe auch:

  Sainte-Radegonde (frz.)